Sezon 1985 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty trzeci sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Ulli Melkus i Czechosłowacja.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

* wyścig niewliczany do klasyfikacji mistrzostw

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1985
1985 w sportach motorowych